Orville puede referirse a: 

 Orville, comuna francesa situada en Côte-d'Or.
 Orville, comuna francesa situada en Indre.
 Orville, comuna francesa situada en Loiret.
 Orville, comuna francesa situada en Orne.
 Orville, comuna francesa situada en Paso de Calais.